Chorouk ou chorouq (en arabe l'« aurore ») peut référer à:
 Dar al-Chorouq, maison d'édition égyptienne créée en 1968
 Echorouk, journal algérien créé en 1991
 Al Chourouk, journal tunisien